перенаправление План «Кантокуэн»